Сезон ФК «Уйпешт» 1924–1925 — сезон угорського футбольного клубу «Уйпешт». У чемпіонаті Угорщини команда посіла п'яте місце. У кубку країни команда перемогла у півфіналі, але подальше проведення змагань затягнулось, тому матч за право зіграти у фіналі і сам фінальний матч будуть проведені уже у наступному сезоні.

Склад команди

Чемпіонат Угорщини

Турнірна таблиця

Статистика у чемпіонаті

Кубок Угорщини

Товариські матчі

Посилання 
 Матчі у чемпіонаті Угорщини 

1
У